Cantley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cantley (kommun i Kanada), Québec, Outaouais,

Storbritannien 

 Cantley, South Yorkshire, ort i England, 
 Cantley, Limpenhoe and Southwood, civil parish i Norfolk, England, 
 Cantley, Norfolk, ort i England

Robotskapade Kanadaförgreningar